Underschool Element est un groupe de musique suisse qui allie rock, heavy metal et funk. Fondé en 2000 en Gruyère, dans le canton de Fribourg, sa notoriété s'étend tout d'abord dans la région, puis dans toute la suisse. Le groupe va aussi progressivement se faire connaitre en France. La Grosse Radio, notamment, va diffuser le groupe pendant une longue période.

Biographie 

C’est en 2000, en Suisse, que les premières notes d’Underschool Element se font entendre. Après une année de travail, c’est la naissance de « the 8th Dwarf » (2001). Cette première production leur vaut le prix du talent le plus prometteur de Suisse dans le cadre du M4Music 2002 à Zürich.

En 2004, Underschool Element signent l’album « Rien de Plus ». Dès lors, le groupe joue plus d’une centaine de concerts et se voit récompensé en  de la  du tremplin rock la nouvelle génération à Paris. Suivent le clip d’animation « Psalmatic » (2005) et le DVD « Energhumains » (2006).

Underschool retournent en studio début 2007 et sortent leur deuxième album « Tango ». Enregistré avec plus de spontanéité,  ce disque transmet une énergie nouvelle, plus rock, plus live et plus intime. Fin , le groupe met en ligne le clip du morceau Real Stinky, titre de l'album Tango, il est  disponible sur leur Myspace.

En 2009, Underschool Element enregistre un album live acoustic le  à l'Ebulliton de Bulle. Cette nouvelle galette est composée de morceaux tirés du répertoire des deux albums précédents, revisités d'une manière acoustique. Cette démarche permet à Underschool Element d'aller au fond des morceaux, de les dépouiller et d'en sortir une nouvelle essence.

Le , Underschool Element joue son ultime concert au Nouveau Monde de Fribourg.

Style 

La musique de underschool element fusionne rock, metal et funk. Le groupe puise dans les influences et les goûts personnels de chaque musicien pour sa propre musique. Au cours de leur évolution, la patte des quatre se reconnaît, séduisant une audience de plus en plus large. À chaque déplacement, le groupe offre une prestation scénique renouvelée, mue par le charisme d’un chanteur peu enclin à l’immobilisme. Underschool Element témoigne d’une belle maîtrise de l’espace scénique, qu’il soit au fond d’une cave, en plein air ou en club.

Membres du groupe 

 Gregoire Gachet (Chant)
 Romain Gachet (Basse) 
 Yvan Braillard (Batterie) 
 Fabien (Guitare)
 David (Guitare)

Productions 

 2001 : The 8th Dwarf, Démo
 2004 : Rien de plus, Album
 2005 : L‘Axe du Mâle, B.O spectacle
 2005 : Clip Psalmatic
 2006 : Energhumains, DVD  
 2007 : Tango, Album
 2008 : Clip Real Stinky
 2009 : Live Acoustic

Références

Liens externes 
 Site officiel
 Myspace

Groupe suisse de rock
Groupe musical des années 2000
Groupe musical des années 2010
Groupe musical formé en 2000
Quintette suisse